Николай Цытович: Цытович, Николай Александрович (1900—1984) — советский учёный в области механики грунтов, геомеханики, фундаментостроения и инженерной геологии, член-корреспондент АН СССР.
 Цытович, Николай Илларионович (1832—1889) — член Главного военного суда Российской империи; тайный советник.
 Цытович, Николай Мартинианович (1861—1919) — русский политэконом и статистик, ректор Киевского университета в 1905—1917 годах.
 Цытович, Николай Платонович (1865—1928) — генерал-майор русской императорской армии, профессор Михайловской артиллерийской академии.
 Цытович, Николай Степанович (1827—1893) — генерал-лейтенант русской императорской армии, участник Крымской войны, командир 1-й бригады 4-й пехотной дивизии.